Roquestéron-Grasse (in italiano: Roccasterone di Grassa) è un comune francese di 76 abitanti situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Società

Evoluzione demografica

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni delle Alpi Marittime